Могилёвское восстание:
 Могилёвское восстание (1606—1610) — восстание горожан Могилёва против городского совета.
 Могилёвское восстание (1618) — восстание горожан Могилёва против посещения города униатским архимандритом Иосафатом Кунцевичем.
 Могилёвское восстание (1661) — восстание горожан Могилёва против русского гарнизона.